Bank for International Settlements, bank, gevestigd te Bazel, om de samenwerking tussen nationale centrale banken te bevorderen
 Begeleid individueel studeren, een dienst van de Vlaamse overheid om iedereen de kans geven zich bij te scholen
 British Interplanetary Society, organisatie voor het promoten van ruimteonderzoek
 Bio Implant Services, een stichting voor de donatie van huid
 BIS Records, een Zweeds platenlabel op het gebied van klassieke muziek

Latijn voor tweemaal
een publiek verzoek om herhaling
in bepaalde gemeenten een aanduiding voor een bovenwoning, of een gedeelte van een woning waar zich een ander huishouden bevindt, ter onderscheiding van de benedenwoning of de hoofdwoning, zie Huisnummer
een aanduiding voor een (later tussengevoegd) wetsartikel (na bijv. artikel 15 volgt dan artikel 15 bis, en dan artikel 16)
zie ook de tabel met numeralia in het Latijn
Bis (band), een Schotse band
Bis!, een Nederpopband uit de jaren negentig
Biš, een plaats in de Sloveense gemeente Trnovska
BIS monitor, (bispectrale-indexschaal),  maat voor het bepalen van de anesthesiediepte